Catedral d'Alexandre Nevski (Bakú) a Bakú (Azerbaidjan)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Belgrad) a Belgrad (Sèrbia)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Howell) a Nova Jersey (Estats Units)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Ialta) a Ialta (Crimea, Ucraïna)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Jerusalem) a Jerusalem (Israel)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Łódź) a Łódź (Polònia) 
 Catedral d'Alexandre Nevski (Moscou) a Moscou, (Rússia)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Nijni Nóvgorod) a Nijni Nóvgorod (Rússia)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Novossibirsk) a Novossibirsk (Rússia)
 Catedral d'Alexandre Nevski (París) a França
 Catedral d'Alexandre Nevski (Petrozavodsk) de Petrozavodsk (República de Carèlia, Rússia)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Pittsburgh) de Pittsburgh (Pennsilvània, Estats Units)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Sant Petersburg) a Sant Petersburg (Rússia)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Sofia), a Sofia (Bulgària)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Tallinn) a Tallinn (Estònia)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Tbilisi) a Tbilissi, (Geòrgia)
 Catedral d'Alexandre Nevski (Varsòvia) a Varsòvia (Polònia)